Mihăileanu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Nicolae N. Mihăileanu, profesor de matematică român
 Radu Mihăileanu, regizor francez originar din România de etnie evreu
 Casa din Mihăileanu, un imobil din București

Vezi și
 Mihai (nume)
 Mihaiu (nume de familie)
 Mihalache (nume de familie)

 Mihăești (dezambiguizare)
 Mihăiești (dezambiguizare)
 Mihăilești (dezambiguizare)
 Mihăileni (dezambiguizare)
 Mihăileanca (dezambiguizare)

Nume de familie românești